Dark Necessities är en låt av funkrock/alternative rock-bandet Red Hot Chili Peppers och släpptes som singel den 5 maj 2016; låten återfinns på albumet The Getaway.

Musiksinglar 2016